Ломаши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ломаши — агрогородок в Глубокском районе Витебской области.
 Ломаши — деревня в Слонимском районе Гродненской области.

Россия 
 Ломаши — деревня в Пыталовском районе Псковской области.